Ready (film), een Amerikaanse film uit 2002
Ready (Kortrijk), een Belgisch historisch motorfietsmerk
Ready (Weston Super Mare), een Brits historisch motorfietsmerk